Спи́сок фестива́лей Со́чи — перечень фестивалей и праздников, регулярно проводящихся или когда-либо проводившихся в городе-курорте Сочи, Краснодарский край, Россия.

Помимо регулярных фестивалей, большинство из которых вошло в список ниже, существуют разовые, которые обычно анонсируются в городских и общероссийских средствах массовой информации.

Проводятся

Ныне не проводятся 

Списки:Сочи